Rio Tanana
 Tanana (Alasca)
 Tananá (Thliboscelus hypericifolius). Inseto da família das esperanças (Tettigoniidae), dotado de potente capacidade sonora.

Desambiguação